Archibald Cochrane ist der Name folgender Personen:

* Archibald Cochrane, 9. Earl of Dundonald (1749–1831), schottischer Chemiker und Unternehmer 
 Archibald Cochrane (Marineoffizier, 1874) (1874–1952), britischer Marineoffizier
 Archibald Cochrane (Generalgouverneur) (Archibald Douglas Cochrane; 1885–1958), schottischer Politiker und Marineoffizier, Generalgouverneur von Burma

Siehe auch:
 Archie Cochrane (Archibald Leman Cochrane; 1909–1988), britischer Epidemiologe und Pionier der evidenzbasierten Medizin